Хегедюш — венгерская фамилия.
 Хегедюш, Андраш (1922—1999) — венгерский политик.
 Хегедюш, Пал (1861—1944) — венгерский военачальник.
 Хегедюш, Роберт (род. 1973) — венгерский гребец-байдарочник.
 Хегедюш, Чаба (род. 1948) — венгерский борец.